Robert Paxton (historicus)
 Robert Paxton (kunstschaatser)
 Robert Paxton (koersballer)